-{T|sr:Kurac, pička, govno, sisa;sr-ec:Курац, пичка, говно, сиса;sr-el:Kurac, pička, govno, sisa}-
Kurac, pička, govno, sisa je koncertni album Ramba Amadeusa iz 1993. Snimljen je 29. decembra 1992. godine u Skoplju. Na albumu se, pored poznatih Rambovih pesama, nalazi i veliki broj improvizacija na poznate teme.

Naziv albuma 
Naziv albuma i uvodne pesme potiču od naziva tajne organizacije KPGS koju je Rambo Amadeus 1987. osnovao sa Nebojšom Dudekom i Sašom Markovićem Mikrobom. Njen naziv predstavljao je akronim od Kurac! Pička! Govno! Sisa! koji je spontano nastao u telefonskom razgovoru između Markovića i Dudeka.

Spisak pesama

Reference

Spoljašnje veze 
 Kurac, pička, govno, sisa na zvaničnom sajtu Ramba Amadeusa

Албуми уживо 1993.
Албуми Рамба Амадеуса